Burton End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Burton End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex